Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2010 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Leander Paes in Cara Black sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Nenad Zimonjić /  Samantha Stosur (tretji krog)
 Leander Paes /  Cara Black (prvaka)
 Mahesh Bhupathi /  Liezel Huber (drugi krog)
 Oliver Marach /  Nuria Llagostera Vives (drugi krog)
 Mark Knowles /  Katarina Srebotnik (tretji krog)
 Daniel Nestor /  Bethanie Mattek-Sands (tretji krog)
 Maks Mirni /  Alisa Klejbanova (tretji krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Yan Zi ''(tretji krog)

<ol start="9">
 Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová ''(polfinale)
 Marcelo Melo /  Rennae Stubbs ''(polfinale)
 Wesley Moodie /  Lisa Raymond ''(finale)
 Paul Hanley /  Chan Yung-jan ''(četrtfinale)
 Robert Lindstedt /  Jekaterina Makarova ''(drugi krog)
 Marc López /  Anabel Medina Garrigues ''(odstop)
 Andy Ram /  Jelena Vesnina ''(drugi krog)
 Marcin Matkowski /  Tathiana Garbin ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Rezultati

Začetno del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2010